El Charal peut désigner :

El Charal : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón ;
 El Charal : capitale de la paroisse civile d'El Charal, dans la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme